Předseda Liberální strany Kanady (anglicky: Leader of the Liberal Party of Canada, francouzsky: Chef du Parti libéral du Canada) je člověk, který byl zvolen na konventu Liberální strany Kanady za jejího předsedu a mluvčího.

Seznam předsedů 

Liberální strana Kanady